Varias batallas importantes de la Antigua Grecia ocurrieron en Mantinea:

 Batalla de Mantinea (418 a. C.)
 Batalla de Mantinea (362 a. C.)
 Batalla de Mantinea (207 a. C.)